Simen Key Grimsrud (ur. 22 marca 1992) – norweski skoczek narciarski, reprezentant klubu Asker Skiklubb.

Przebieg kariery 
11 października 2008 zadebiutował na międzynarodowej arenie w konkursie FIS Cup w Einsiedeln. Zajął wówczas 29. pozycję.

11 grudnia 2009 w Vikersund po raz pierwszy wziął udział w zawodach Pucharu Kontynentalnego. Po skoku na odległość 95 metrów uplasował się na 63. miejscu. W sezonie 2009/2010 wystąpił w jeszcze jednym konkursie w Titisee-Neustadt, gdzie zajął 55. miejsce.

W 2010 znalazł się w składzie reprezentacji Norwegii na mistrzostwa świata juniorów w Hinterzarten. Wziął udział w konkursie indywidualnym i drużynowym, ale oba występy zakończył na pierwszej serii. Indywidualnie był 38., natomiast w konkursie drużynowym zajął 11. miejsce z powodu dyskwalifikacji partnera z reprezentacji Klausa Ovliena Engena.

Pierwsze w karierze punkty Pucharu Kontynentalnego zdobył w sezonie 2011/2012 (28 stycznia 2012) w Bischofshofen, gdzie był dziesiąty. Tydzień później w Brotterode po raz pierwszy stanął na podium, plasując się na drugim miejscu, przegrywając wyłącznie ze swoim rodakiem Andersem Fannemelem.

23 lutego 2012 w Erzurum zajął 11. miejsce w konkursie indywidualnym mistrzostw świata juniorów w Erzurum po skokach na odległości 101,5 i 102 m. Dwa dni później wywalczył drużynowo złoty medal.

25 listopada 2012 zadebiutował w zawodach Pucharu Świata, zajmując 28. miejsce w zawodach w Lillehammer.

Po sezonie 2014/2015 ogłosił zakończenie sportowej kariery.

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Drużynowo

Starty S. K. Grimsruda na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Zimowy olimpijski festiwal młodzieży Europy

Indywidualnie

Drużynowo

Starty S. K. Grimsruda na zimowym olimpijskim festiwalu młodzieży Europy – szczegółowo

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach indywidualnych FIS Cup chronologicznie

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych FIS Cup chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Norwescy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1992